

Море (Може) — село в гміні Чиже Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Може — село в гміні Ґродзіськ Сім'ятицького повіту Підляського воєводства